Вторжение — научно-фантастический роман Михаила Ахманова, первый из цикла «Пришедшие из мрака».

Книга повествует о прибытии огромного инопланетного звездолёта в Солнечную систему. Экипаж корабля составляет раса гуманоидов по имени фаата, которые, хотя внешне очень похожи на людей, отличаются совершенно чуждым социальным строем, таким же необычным для людей как и их корабль.

Последующие романы: «Ответный удар», «Бойцы Данвейта», «Тёмные небеса» и «Владыки Пустоты».

Сюжет 
Действие происходит во второй половине XXI века. Более совершенные ядерные реакторы и прочные сплавы позволили человечеству исследовать Солнечную систему своими собственными глазами. По всей системе были установлены базы и космические станции. Для охраны человеческих интересов были созданы Околоземные космические силы (ОКС). ОКС состоит из трёх флотов, каждый из которых управляется адмиралом, назначенным одним из регионов Земли: СШК (США и Канада), Евросоюз и Евразийский союз (Россия). Адмиралы ответственны перед Советом Безопасности ООН. Хотя у Поднебесной (Китай) есть небольшое невоенное присутствие в космосе, три мировые державы удерживают в секрете от них и остальных стран более продвинутые технологии. Президенты СШК и России — близкие друзья, объединяющие своё влияние для практически полного политического контроля мира. Конечно, этот расклад сил привёл к увеличению терактов против мировых держав. Но благодаря быстрой реакции ОКС обнаруженные группировки террористов быстро уничтожаются.

Всё меняется при обнаружении орбитальной обсерваторией гамма-всплеска возле Юпитера. Большинство учёной братии засчитывают это лишь как очередной необъяснимый феномен. Но один астроном предлагает другой вариант — искусственное происхождение. Эта информация в конце концов доходит до Совета Безопасности, который приказывает адмиралу Первого флота ОКС Орландо Чавесу направить крейсер «Жаворонок», сбрасывающий навигационные маяки возле Юпитера, расследовать загадочную вспышку. К сожалению, информация также попадает в известную европейскую газету, после чего истории об НЛО возрастают многократно.

Приблизившись к местоположению вспышки, «Жаворонок» выпускает звено из четырёх истребителей для увеличения дальности локаторов. Внезапно, крейсер начинает ускоряться вперёд, даже при работающих тормозных двигателях. Подозревая нападение, капитан приказывает слепой удар свомов (, «рой» — мелкие льдинки запущенные с огромной скоростью). Через несколько секунд, льдинки возвращаются с эффектом метеоритного дождя. Крейсер изрешечён, все члены экипажа погибают. Также уничтожен один из истребителей. Трое выживших пилотов теряют сознание, просыпаясь в большой белой комнате.

Вскоре, пилоты узнают что они находятся на гигантском звездолёте пришельцев направляющимся к Земле. Давняя вспышка гамма-излучения была результатом космической битвы между их похитителями и другой расой. Сам звездолёт прикрыт силовым полем маскирующим корабль от земных локаторов. Инопланетяне пытались взять «Жаворонок» на борт гравитационным лучом. Когда крейсер выстрелил свомами, они отразились от силового поля и, с увеличенной скоростью, ударили по человеческому кораблю. Вместо крейсера, пришельцы поймали троих пилотов (лейтенант-коммандер Павел Литвин, лейтенант Абагейл Макнил и лейтенант Ричард Коркоран).

Пытаясь установить контакт с пленными, гуманоидные пришельцы отделают Коркорана от группы. Через несколько часов, его возвращают, но он сразу умирает от удушья. Макнил, его любовница, выходит из себя и начинает кричать и бить по стенам. Пришельцы пускают в комнату газ и забирают бессознательную женщину. Литвин остаётся один, кроме редких визитов инопланетянина по имени Посредник Айве и его помощницы-служанки Йо.

Тем временем на Земле исчезновение «Жаворонка» объясняется публике как трагический несчастный случай связанный с неполадками в реакторе. Но Совет Безопасности раздумывает над более правдоподобной возможностью исчезновения крейсера — нападение извне. Они приказывают адмиралу Третьего флота Тимохину лично повести двенадцать крупных кораблей флота на орбиту Марса, где пройтёт возможный корабль пришельцев на пути к Земле. Официально, эту передислокацию объяснили проведением манёвров.

На корабле пришельцев, Литвину удаётся подружиться с Йо, хотя она всё ещё верна своим хозяевам. Она рассказывает, что Макнил была помещена в стазисную камеру вместе с их женщинами, проходящими период сильных гормональных всплесков. Истерику Макнил приняли за аналогичный всплеск. После ухода Йо, Литвин обнаруживает у себя в кармане странное шарообразное устройство, похожее на кафф — сферу, используемую Йо для ментальной связи с бортовым компьютером (Посреднику Айве для этого не нужен кафф). Считая, что Йо тайком положила это устройство в его карман, чтобы помочь ему бежать, Литвин надевает кафф на висок и связывается с кораблём. Сбежав с его помощью из своей камеры, он приказывает кораблю не раскрывать им его местоположение. Он также узнаёт имя загадочных пришельцев — фаата.

Фаата являются высокораздельной расой социально и биологически. Их правящая каста — бино (разумные) фаата, имеют развитые телепатические способности, позволяя им связываться напрямую с кораблём и друг с другом. Срок их жизни может достигать тысячи лет. Ниже идут касты «ограниченного разума» (тхо), разделённые на слуг, самок для продолжения рода (кса), воинов/охранников (олки) и других. Каждая из этих групп была генетически инжинирована для своей роли. Поэтому, срок их жизней необычайно короток, обычно лишь несколько лет. Нынешнее общество фаата является результатом страха. Цивилизация фаата пережила два периода полного упадка, названные Затмениями, во время которых гибли миллионы (возможно даже миллиарды) фаата и терялись почти все знания. После Второго Затмения, фаата поклялись что третьего не будет. Они переделали своё общество (и вид) как они считали нужным и пустились исследовать, колонизировать и захватывать галактику — единственный способ, по их мнению, убедиться в бесконечном процветании цивилизации фаата. Все разумные инопланетяне (бино тегари) должны быть покорены и переделаны для помощи фаата в их цели. Случайное обнаружение древнего разумного устройства позволило им создавать звездолёты с живыми компьютерами.

По прибытии флота Тимохина на орбиту Марса, фаата решают открыть себя людям и обещают великие технологические продвижения человечества. Они просят разрешения лететь к Земле, но у Тимохина есть строгий приказ не пускать их. Пока Тимохин и Посредник Айве ведут переговоры, Литвин освобождает Йо от стазиса. Прежде чем он может освободить Макнил, Йо прыгает на него в полудрёме. Последующие несколько часов, он «обучает» Йо человеческому понятию о сексе (фаата уже давным-давно не размножаются таким образом). Освободив Макнил, Йо рассказывает Литвину что лейтенант беременна гибридом человека и фаата — попытка создать новую расу слуг. Так как стазисы фаата также ускоряют процесс взросления плода, то Литвин не может прятать от Макнил её состояние. Вместо этого, он говорит ей что ребёнок принадлежит покойному Коркорану (хотя женщины ОКС подписывают контракт не иметь детей).

Когда фаата наконец надоедают бессмысленные разговоры, они решают напасть на флот Тимохина. Хотя адмирал готов отразить атаку, его сил недостаточно, и все двенадцать кораблей оказываются уничтожены аннигиляторами фаата. Перед гибелью, земной флот запускает огромное количество ядерных ракет в звездолёт общей мощности равен 400 гигатонам, но силовое поле легко поглощает и этот удар. Видеозапись односторонней битвы послана главам государств Земли для демонстрации их мощи.

После того как главы государств наконец «позволяют» фаата приземлиться, они указывают им место посадки где они тайно надеются напасть на них Первым и Вторым флотами. Но фаата решают сесть в Антарктиде, так как им необходимо огромное количество льда для воссоздания потерянных боевых модулей. Через несколько минут после посадки, крупные боевые модули фаата зависают над большими городами Земли.

Ситуацию разрешает загадочный пришелец, проживающий на Земле долгими веками, тайно направляя прогресс цивилизации. Он способен менять своё внешний вид и телепортироваться в любую точку планеты. Называя себя Гунтером Фоссом (одно из его многих личностей), именно он тогда послал Литвину кафф предназначенный для человека. Он телепортируется на корабль фаата с устройством которое он описывает как оружия против бортового компьютера. При этом, отключатся системы жизнеобеспечения и структурной поддержки, и все члены экипажа погибнут. Оставшийся корабль даст земным учёным шанс догнать фаата в технологической гонке. По-видимому, раса Фосса психологически неспособна на убийство, поэтому он передаёт устройство Литвину с инструкцией по пользованию, а сам телепортируется и корабля вместе с двумя женщинами. Литвин надевает свой кафф и слышит мольбы корабля за свою жизнь, но Литвин непреклонен. Он активизирует устройство и, через мгновение, обнаруживает себя в доме Фосса с женщинами, но самого Фосса не видать.

Уничтожение корабля фаата имеет катастрофические последствия. Все боевые модули над городами теряют управление и падают, взрываясь. В целом, человеческие жертвы насчитывают 43 миллиона, не считая потерю бесценных исторических сокровищ.

Проводя отчёт перед адмиралами Чавесом и Хэйли, Литвин описывает что с ним происходило на звездолёте, включая то что он узнал у Йо и компьютера. На вопрос что он будет делать дальше, Литвин отвечает что хочет жениться на Йо и взять длительное увольнение прежде чем вернуться на службу.

Термины 
Книга полна незнакомыми словами и фразами, которые автор довольно внятно объясняет.

Человеческие 
 ОКС (Околоземные космические силы) — международная военная организация, созданная Советом Безопасности ООН в середине XXI века для поддержания порядка и охраны человеческих жизней в Солнечной системе. Каждый из трёх флотов управляется адмиралом, каждый из которых является выходцем из одной из трёх основных мировых держав: СШК, Евросоюз и Евразийский союз. Триумвират ОКС отвечает Совету Безопасности. Звания ОКС соответствуют англо-американским флотским званиям. В последующих книгах, ОКС означает Объединённые космические силы.
 СШК — нация созданная в первой половине XXI века объединением США и Канады. Полное название: Соединённые Штаты и Канада.
 Евразийский союз — официальное название России.
 Свом — оружие стреляющиее многочисленными крошечными острыми предметами высокими скоростями. Корабельные свомы стреляют льдинками.

Фаата 
 Фааталиу — разговорный язык фаата. Используется, когда телепатическая связь невозможна. Человеческие голосовые связки не могут правильно произносить слова фаата.
 Бино — полностью разумные. Используется по обращению к правящей касте фаата и разумным инопланетянам.
 Тегари — инопланетяне. Почти всегда используется с префиксом «бино».
 Тхо — ограниченно разумные. Все касты фаата, не подходящие под определение полного разума, считаются «тхо». Обычно они являются результатами генной инженерии и живут недолго.
 Кса — самка фаата, чья роль — размножение. Всегда содержится в стазисной камере для быстрого развития плода.
 Олк — солдат/охранник. Физически сильные и послушные. Имплантированы бионическими устройствами, увеличивающими их силу и позволяющими им принимать телепатические приказы.
 Столп Порядка — бино фаата, являющийся главой корабля или колонии. Пост назначается по способностям и возрасту.
 Стоящий у Сферы — бино фаата в роли помощника Столпа Порядка, но не имеющий власти. Название происходит от сферы — символ власти фаата.
 Держатель Связи — бино фаата, ответственный за связь с разумом корабля, четвёртый на цепочке власти фаата. Также в его обязанности входит управление всеми тхо (у него есть свои помощники управляющие небольшими группами). Обычно избирается по телепатичским способностям.
 Посредник (Разговаривающий с бино тегари) — бино фаата, ответственный за изучение языка инопланетян и связи с ними перед их уничтожением или порабощением. Посредник является третьим на цепочке власти.
 Стратег (Хранитель Небес) — бино фаата, управляющий боем в космосе либо на планете. Второй после Столпа Порядка.
 Туахха — период повышенного всплеска гормонов. Все фаата проходят туахху несколько раз за жизнь (зависит от продолжительности жизни), во время которой они помещаются в стазис. Если фаата по какой-то причине будет извлечён из стазиса до срока, он или она испытает сильное возбуждение и не сможет нормально работать пока оно не пройдёт или не удовлетворится (фаата этого не делали со времён Второго Затмения).
 Тхами — стазис. Большинство тхо содержатся в тхами для продления жизни. Во время туаххи, бино фаата также содержатся в тхами. Кса всегда находятся в тхами.
 Кафф — небольшое сферообразное устройство, используемое тхо для ментальной связи с разумом корабля.
 Аннигилятор — оружие, стреляющее антивеществом. Основное космическое оружие фаата. На поверхности планеты не применяется.
 Контурный двигатель — способ межзвёздных перелётов для большинства рас галактики. При активизации перемещает корабль в другую вселенную с отличными законами. Затем возвращает корабль обратно в другую точку космоса. Всё путешествие занимает долю секунды. Очень малые затраты энергии. Но прыжок требует очень точных подсчётов, так как расстояние и гравитация могут сбить наводку. Поэтому прыжки обычно совершаются с и в края систем. Лишь крупные двигатели способны выдержать несколько прыжков без проблем. Малые двигатели обычно сгорают после одного прыжка.
 Гравитационный двигатель — субсветовой двигатель фаата. Масса не влияет на ускорение и торможение, позволяя огромную манёвренность даже больших кораблей.

Другие 
 Сигга — контейнер для нано-машин. При включении, эти машины выпускаются «на волю». Их можно запрограммировать разыскивать и «поедать» особые материалы. Используется расой перевёртышей для уничтожения отходов.

Интересные факты 
 Большое красное пятно на Юпитере оказывается артефактом древней расы даскинов.
 Корабль уничтоженный возле Юпитера принадлежал расе разумных змей под названием сильмарри.
 Связь фаата осуществляется посредством телепатии. Разумы кораблей могут даже преодолевать межзвёздные пространства для мгновенной связи.
 Ребёнок Макнил станет родоначальником семьи, на которой и будут сосредоточены последующие романы цикла. Также, пришелец-метаморф является единственным персонажем присутствующим во всех книгах.

Фантастические романы на русском языке
Литературные произведения об инопланетянах